En , Tarnówka est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Tarnówka, dans le powiat de Złotów ;
 du village de Tarnówka, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Złotów ;
 du village de Tarnówka, dans la gmina de Dąbie, dans le powiat de Koło ;
 du village de Tarnówka, dans la gmina de Grzegorzew, dans le powiat de Koło ;
 du village de Tarnówka, dans la gmina de Kłodawa, dans le powiat de Koło.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Tarnówka, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Tarnówka, dans la voïvodie de Łódź ;
 du village de Tarnówka, dans la voïvodie de Mazovie.